Harum Scarum pode ser:
Harum Scarum: álbum da trilha sonora do filme homônimo de Elvis Presley de 1965;
Harum Scarum: filme de 1965 estrelado pelo rei do rock;

Desambiguação